John Barry (1745-1803) – commodoro statunitense
 John Barry (1872–?) – calciatore
 John Barry (1933-2011) – compositore britannico famoso autore di colonne sonore cinematografiche
 John Barry – scacchista
 John Barry – scenografo
 John Barry – atleta irlandese